Luis (Ludovico o Lodovico en italiano) (21 de febrero de 1413 - 29 de enero de 1465) fue el II duque de Saboya desde el año 1440 hasta su muerte. Era hijo de Amadeo VIII de Saboya y de María de Borgoña.

Matrimonio e hijos 
Se casó el 12 de febrero de 1434 con Ana de Lusignan (1419-1462), hija del rey Jano de Chipre y heredera titular del reino de Chipre y de Jerusalén (fue la heredera secundaria toda su vida, como su sobrina la reina Carlota de Chipre que le sobrevivió). Tuvieron 19 hijos, de los que cinco murieron apenas nacidos:

 Amadeo IX de Saboya (1435-1472), primogénito y futuro duque de Saboya. 
 María (1436-1437). 
 Luis de Saboya, conde de Ginebra (1436-1482), casado con la reina regente Carlota de Chipre.
 Felipe (1438-1497). 
 Margarita (Pinerolo abril 1439 - Brugge 9 de marzo de 1483), casada primero, en diciembre de 1458, con el marqués Juan IV de Montferrato (1413-1464), y luego con el conde Pedro II, conde de Saint-Pol, Brienne, Ligny, Marle y Soissons.
 Giano, conde de Ginebra (1440-1491). 
 Pedro, obispo de Ginebra (1440-1458). 
 Jano, conde de Faucigny, gobernador de Niza (1440-1491). 
 Carlota de Saboya (1441-1483), casada a los diez años con el entonces delfín de Francia y futuro rey Luis XI.
 Aimone (1442-1443). 
 Giacomo (m. 1445).
 Inés (1445-1508), casada el 2 de julio de 1466, con Francisco de Orleáns-Longueville, hijo de Juan de Dunois, hijo bastardo de Orleáns. 
 Giovanni Ludovico, Obispo de Ginebra (1447-1482).
 María (1448-1475), casada con Luis de Luxemburgo, conde de Saint-Pol, Brienne, de Ligny, y Conversano, Condestable de Francia (1418 - 19 de diciembre de 1475). 
 Bona (1449-1503), casada con Galeazzo Maria Sforza, duque de Milán.
 Jacobo, conde de Romont, señor de Vaud (1450-1486). 
 Ana (1452-1452). 
 Francisco, arzobispo de Auch y obispo de Ginebra (1454-1490).
 Giovanna, muerta joven.

Curiosidades
En 1453 compró el Sudario de Turín a Margarita de Charny,  a cambio del castillo de Varambon. La reliquia será propiedad de la Casa de Saboya hasta 1946, al acabar el reino de Italia.

Véase también 

 Ducado de Saboya
 Casa de Saboya
 Anexo:Soberanos del condado y ducado de Saboya (y consortes)

Referencias

Duques de Saboya del siglo XV
Condes de Ginebra
Nacidos en Ginebra
Suizos del siglo XV